The Heartbreak Kid pode se referir a:

 The Heartbreak Kid (1972), filme americano com Charles Grodin e Cybill Shepherd
 The Heartbreak Kid (1993), filme australiano com Claudia Karvan e Alex Dimitriades
 The Heartbreak Kid (2007), filme americano com Ben Stiller e Malin Akerman

Desambiguação